

Марвін — місто, штат Південна Дакота
 Марвін — селище, штат Північна Кароліна